Termenul „Erogen” se poate referi la:

Zone erogene, sunt numite anumite zone ale corpului, susceptibile de a produce o excitație sexuală.
Efectul erogen, s-a obsrevat că este stimulat de pudoare
Termenul provine din punct de vedere etimologic de la Eros,  în mitologia greacă, zeul iubirii, care a fost numit Cupidon sau Amor în mitologia romană.
Dintre medicamentele erogene, cel mai cunoscut este viagra

Vezi și
Complexul Electra, cum este numită, competiția de natură psihosexuală a unui copil cu mama pentru posesia tatălui.